Никола́с Ладисла́о Федо́р Фло́рес (; 19 августа 1985, Каракас) — венесуэльский футболист, нападающий клуба «Реал Мурсия». Выступал в национальной сборной Венесуэлы.

Его отец венгр, а мать венесуэлка. Своё прозвище Мику он получил от венгерского имени Миклош.

Карьера

Клубная 
Свою футбольную карьеру Николас начал в трёхлетнем возрасте в венесуэльском клубе «Санто Томас Вильянуэва». В июле 2001 года он перешёл в «Валенсию». Сначала выступал за молодёжную команду, затем был переведён в основную. С 2004 по 2006 год его каждый год отдавали в аренду, в клубы «Алькояно», «Саламанка» и «Сьюдад де Мурсия». В 2007 году Федор играл за «Валенсию Б», а с 2007 по 2009 вновь отдавался в аренду, в «Химнастик» и «Саламанку». Сезон 2009/10 Николас начал в «Валенсии». В первых матчах он попадал в запас, затем 4 октября в матче 6-го тура дебютировал в Ла Лиге, во встрече против «Расинга». Затем он сыграл ещё один матч, а в январе на правах свободного агента ушёл в «Хетафе».

27 сентября 2020 года перешёл в «Депортиво», подписав контракт на один год.

В сборной 
В национальной сборной Венесуэлы Федор дебютировал 16 августа 2006 года в товарищеском матче с командой Гондураса. В отборочном турнире на чемпионат мира 2010 года он сыграл 6 матчей и забил 3 гола. На Кубке Америки 2011 Николас принял участие во всех шести играх и забил 1 гол.

Достижения 
«Селтик»
 Чемпион Шотландии: 2012/13
 Обладатель Кубка Шотландии: 2012/13

Примечания 

Футболисты Венесуэлы
Игроки сборной Венесуэлы по футболу
Игроки ФК «Валенсия Месталья»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Алькояно»
Игроки ФК «Саламанка»
Игроки ФК «Мурсия»
Игроки ФК «Химнастик» Таррагона
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Аль-Гарафа»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Бенгалуру»
Игроки ФК «Омония» Никосия
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Реал Мурсия»